Programma (tijd), een tijdsplan voor een reeks gebeurtenissen, bijvoorbeeld tijdens een beurs, concert, theatervoorstelling, enzovoorts
 Serie activiteiten zoals projecten om in een onderneming een groter doel te bereiken (bijvoorbeeld kernwapenprogramma)
 Computerprogramma, de software die een computer vertelt wat er moet gebeuren
 Radioprogramma, een uitzending op de radio
 Televisieprogramma, een uitzending op de televisie
 Verkiezingsprogramma, het programma van een politieke partij